|-
|(73751)||1993 UK8|| align=right|15,3|| align=right|2,993|| align=right|0,139|| align=right|5,26|| align=right|5,177||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73752)||1994 AD1|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,114|| align=right|13,60|| align=right|4,334||MBA||7. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73753)||1994 AQ5|| align=right|15,6|| align=right|3,063|| align=right|0,106|| align=right|0,88|| align=right|5,360||MBA||5. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73754)||1994 AG12|| align=right|17,2|| align=right|2,228|| align=right|0,151|| align=right|5,52|| align=right|3,324||MBA||11. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73755)||1994 CX|| align=right|16,8|| align=right|2,282|| align=right|0,191|| align=right|4,86|| align=right|3,446||MBA||7. februar 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(73756)||1994 CS9|| align=right|14,4|| align=right|3,189|| align=right|0,163|| align=right|2,90|| align=right|5,694||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73757)||1994 CH10|| align=right|13,8|| align=right|3,213|| align=right|0,119|| align=right|5,21|| align=right|5,758||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73758)||1994 CB11|| align=right|14,1|| align=right|3,092|| align=right|0,034|| align=right|9,33|| align=right|5,436||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73759)||1994 CQ15|| align=right|14,4|| align=right|3,105|| align=right|0,053|| align=right|9,11|| align=right|5,470||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73760)||1994 CT17|| align=right|14,5|| align=right|2,939|| align=right|0,041|| align=right|3,23|| align=right|5,037||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73761)||1994 GP5|| align=right|16,4|| align=right|2,414|| align=right|0,071|| align=right|5,88|| align=right|3,749||MBA||6. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73762)||1994 LS|| align=right|14,2|| align=right|2,363|| align=right|0,211|| align=right|23,92|| align=right|3,633||MBA||3. junij 1994||Observatorij Palomar||T. B. Spahr
|-
|(73763)||1994 LQ1|| align=right|16,5|| align=right|1,928|| align=right|0,089|| align=right|20,68|| align=right|2,676||MBA||2. junij 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73764)||1994 NB2|| align=right|16,0|| align=right|2,468|| align=right|0,240|| align=right|2,37|| align=right|3,878||MBA||4. julij 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(73765)||1994 PA9|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,120|| align=right|13,92|| align=right|4,140||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73766)||1994 PH9|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,132|| align=right|1,30|| align=right|4,068||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73767)||1994 PQ9|| align=right|16,0|| align=right|1,940|| align=right|0,068|| align=right|24,07|| align=right|2,701||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73768)||1994 PO10|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,218|| align=right|4,11|| align=right|4,129||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73769)||1994 PN12|| align=right|14,8|| align=right|3,983|| align=right|0,259|| align=right|1,90|| align=right|7,947||HLD||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73770)||1994 PG14|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,084|| align=right|14,56|| align=right|4,072||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73771)||1994 PR14|| align=right|16,3|| align=right|2,646|| align=right|0,079|| align=right|4,19|| align=right|4,303||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73772)||1994 PM15|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,228|| align=right|3,47|| align=right|4,120||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73773)||1994 PZ18|| align=right|14,5|| align=right|2,571|| align=right|0,121|| align=right|19,04|| align=right|4,121||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73774)||1994 PH19|| align=right|14,7|| align=right|2,459|| align=right|0,123|| align=right|1,32|| align=right|3,855||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73775)||1994 PB24|| align=right|15,5|| align=right|2,533|| align=right|0,169|| align=right|9,04|| align=right|4,031||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73776)||1994 PJ27|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,195|| align=right|3,17|| align=right|3,743||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73777)||1994 PD34|| align=right|16,4|| align=right|2,526|| align=right|0,121|| align=right|1,43|| align=right|4,014||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73778)||1994 PP37|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,142|| align=right|1,20|| align=right|3,810||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73779)||1994 RM2|| align=right|16,1|| align=right|2,534|| align=right|0,249|| align=right|5,98|| align=right|4,032||MBA||2. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73780)||1994 RR22|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,192|| align=right|3,80|| align=right|4,223||MBA||5. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73781)||1994 TW2|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,273|| align=right|13,08|| align=right|4,291||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|73782 Yanagida||1994 TD15|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,310|| align=right|15,85|| align=right|4,232||MBA||14. oktober 1994||Yanagida||A. Tsuchikawa; O. Muramatsu
|-
|(73783)||1994 UK6|| align=right|15,0|| align=right|2,464|| align=right|0,224|| align=right|9,36|| align=right|3,868||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73784)||1994 VP2|| align=right|15,0|| align=right|2,712|| align=right|0,187|| align=right|15,51|| align=right|4,466||MBA||8. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73785)||1994 WJ1|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,220|| align=right|15,25|| align=right|4,231||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73786)||1994 WX2|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,201|| align=right|15,35|| align=right|4,225||MBA||30. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73787)||1994 WL4|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,069|| align=right|7,28|| align=right|4,386||MBA||26. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73788)||1995 AB1|| align=right|13,7|| align=right|2,658|| align=right|0,124|| align=right|15,67|| align=right|4,333||MBA||6. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73789)||1995 BO6|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,184|| align=right|13,57|| align=right|4,536||MBA||28. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73790)||1995 BM12|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,015|| align=right|1,19|| align=right|4,634||MBA||31. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73791)||1995 CO6|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,045|| align=right|2,97|| align=right|4,586||MBA||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73792)||1995 DB6|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,202|| align=right|3,31|| align=right|4,592||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73793)||1995 FK1|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,113|| align=right|10,91|| align=right|5,428||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73794)||1995 FE5|| align=right|14,6|| align=right|2,953|| align=right|0,046|| align=right|3,01|| align=right|5,074||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73795)||1995 FH8|| align=right|12,3|| align=right|5,186|| align=right|0,065|| align=right|22,48|| align=right|11,81||JUT||26. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73796)||1995 FL21|| align=right|15,0|| align=right|2,975|| align=right|0,105|| align=right|11,12|| align=right|5,131||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73797)||1995 KD4|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,068|| align=right|11,87|| align=right|5,130||MBA||26. maj 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73798)||1995 MW2|| align=right|14,8|| align=right|3,086|| align=right|0,079|| align=right|10,48|| align=right|5,420||MBA||25. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73799)||1995 MO6|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,041|| align=right|9,22|| align=right|5,419||MBA||28. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73800)||1995 ML7|| align=right|14,9|| align=right|3,039|| align=right|0,064|| align=right|11,99|| align=right|5,297||MBA||25. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73801)||1995 QA4|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,239|| align=right|6,97|| align=right|3,656||MBA||17. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73802)||1995 QC4|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,153|| align=right|8,83|| align=right|3,710||MBA||17. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73803)||1995 QT5|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,243|| align=right|5,00|| align=right|3,455||MBA||22. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73804)||1995 RG|| align=right|15,9|| align=right|1,917|| align=right|0,087|| align=right|24,12|| align=right|2,653||MBA||3. september 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(73805)||1995 SC8|| align=right|16,5|| align=right|2,368|| align=right|0,109|| align=right|2,53|| align=right|3,644||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73806)||1995 SL21|| align=right|16,5|| align=right|2,354|| align=right|0,150|| align=right|7,41|| align=right|3,611||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73807)||1995 SZ29|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,335|| align=right|6,46|| align=right|4,104||MBA||22. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(73808)||1995 SL32|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,124|| align=right|0,52|| align=right|3,652||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73809)||1995 SS48|| align=right|16,6|| align=right|2,399|| align=right|0,242|| align=right|2,56|| align=right|3,716||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73810)||1995 UW2|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,197|| align=right|1,50|| align=right|3,813||MBA||24. oktober 1995||Kleť||Klet
|-
|(73811)||1995 UN15|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,225|| align=right|7,94|| align=right|3,767||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73812)||1995 US18|| align=right|16,4|| align=right|2,428|| align=right|0,159|| align=right|7,66|| align=right|3,783||MBA||18. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73813)||1995 UZ57|| align=right|17,5|| align=right|2,376|| align=right|0,123|| align=right|0,85|| align=right|3,661||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73814)||1995 VO8|| align=right|16,8|| align=right|2,433|| align=right|0,097|| align=right|6,97|| align=right|3,795||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73815)||1995 VY10|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,126|| align=right|3,59|| align=right|3,700||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73816)||1995 VJ11|| align=right|17,1|| align=right|2,409|| align=right|0,163|| align=right|3,16|| align=right|3,739||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73817)||1995 VN16|| align=right|17,1|| align=right|2,561|| align=right|0,298|| align=right|6,57|| align=right|4,099||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73818)||1995 WP1|| align=right|14,3|| align=right|2,463|| align=right|0,185|| align=right|5,01|| align=right|3,865||MBA||17. november 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(73819)||1995 WV6|| align=right|15,9|| align=right|2,402|| align=right|0,146|| align=right|3,02|| align=right|3,722||MBA||16. november 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(73820)||1995 WR8|| align=right|15,4|| align=right|2,466|| align=right|0,250|| align=right|11,79|| align=right|3,873||MBA||29. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73821)||1995 WY15|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,169|| align=right|4,06|| align=right|3,689||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73822)||1995 WM31|| align=right|16,0|| align=right|2,716|| align=right|0,129|| align=right|2,41|| align=right|4,476||MBA||19. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73823)||1995 WQ40|| align=right|16,9|| align=right|2,453|| align=right|0,053|| align=right|1,50|| align=right|3,841||MBA||24. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73824)||1995 YK1|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,244|| align=right|6,03|| align=right|4,145||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73825)||1995 YQ1|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,277|| align=right|7,21|| align=right|4,173||MBA||22. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73826)||1995 YX4|| align=right|16,8|| align=right|2,529|| align=right|0,069|| align=right|1,53|| align=right|4,021||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73827)||1996 AB3|| align=right|16,3|| align=right|2,663|| align=right|0,137|| align=right|3,18|| align=right|4,344||MBA||12. januar 1996||Kiso||Kiso
|-
|(73828)||1996 AD6|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,103|| align=right|3,34|| align=right|4,175||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73829)||1996 AT12|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,188|| align=right|11,81|| align=right|4,346||MBA||15. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73830)||1996 AU13|| align=right|15,9|| align=right|2,676|| align=right|0,114|| align=right|4,95|| align=right|4,376||MBA||15. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73831)||1996 BC5|| align=right|15,6|| align=right|2,754|| align=right|0,054|| align=right|7,20|| align=right|4,569||MBA||16. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73832)||1996 BE12|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,110|| align=right|4,50|| align=right|4,044||MBA||24. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73833)||1996 CP2|| align=right|14,5|| align=right|2,742|| align=right|0,212|| align=right|9,59|| align=right|4,539||MBA||12. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73834)||1996 EE9|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,130|| align=right|12,37|| align=right|4,401||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73835)||1996 EN15|| align=right|16,0|| align=right|2,698|| align=right|0,108|| align=right|5,48|| align=right|4,431||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73836)||1996 FJ7|| align=right|16,1|| align=right|2,806|| align=right|0,077|| align=right|1,40|| align=right|4,701||MBA||18. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73837)||1996 FM12|| align=right|15,4|| align=right|2,652|| align=right|0,165|| align=right|4,90|| align=right|4,318||MBA||17. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73838)||1996 GR5|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,072|| align=right|13,79|| align=right|4,291||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73839)||1996 GN8|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,170|| align=right|12,89|| align=right|4,382||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73840)||1996 GO13|| align=right|16,1|| align=right|2,637|| align=right|0,277|| align=right|4,77|| align=right|4,281||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73841)||1996 HY17|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,207|| align=right|2,33|| align=right|5,403||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73842)||1996 HO22|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,128|| align=right|9,35|| align=right|4,527||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73843)||1996 JW9|| align=right|16,2|| align=right|2,872|| align=right|0,093|| align=right|2,66|| align=right|4,867||MBA||13. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73844)||1996 PF4|| align=right|13,4|| align=right|3,152|| align=right|0,111|| align=right|21,14|| align=right|5,595||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(73845)||1996 RF3|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,168|| align=right|6,56|| align=right|5,522||MBA||6. september 1996||Mallorca||M. Blasco
|-
|(73846)||1996 RB12|| align=right|17,7|| align=right|2,183|| align=right|0,120|| align=right|2,13|| align=right|3,224||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73847)||1996 RA19|| align=right|14,6|| align=right|3,237|| align=right|0,124|| align=right|4,82|| align=right|5,823||MBA||15. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73848)||1996 SC1|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,156|| align=right|1,99|| align=right|3,379||MBA||18. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73849)||1996 TF18|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,091|| align=right|6,00|| align=right|3,464||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73850)||1996 TF33|| align=right|14,2|| align=right|3,184|| align=right|0,133|| align=right|5,55|| align=right|5,681||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73851)||1996 TK62|| align=right|15,2|| align=right|3,196|| align=right|0,151|| align=right|1,05|| align=right|5,712||MBA||6. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73852)||1996 VB4|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,134|| align=right|2,98|| align=right|3,435||MBA||7. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73853)||1996 VV18|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,118|| align=right|2,28|| align=right|3,450||MBA||6. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73854)||1996 VW23|| align=right|16,5|| align=right|2,282|| align=right|0,186|| align=right|5,46|| align=right|3,447||MBA||10. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73855)||1996 VE30|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,136|| align=right|3,20|| align=right|3,393||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(73856)||1996 WF|| align=right|16,5|| align=right|2,196|| align=right|0,151|| align=right|1,71|| align=right|3,253||MBA||16. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(73857)||1996 WA3|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,247|| align=right|7,86|| align=right|3,362||MBA||16. november 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(73858)||1996 XL3|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,070|| align=right|5,42|| align=right|3,340||MBA||1. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73859)||1996 XK5|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,129|| align=right|13,23|| align=right|3,779||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73860)||1996 XR5|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,229|| align=right|6,17|| align=right|3,669||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73861)||1996 XN19|| align=right|15,7|| align=right|2,250|| align=right|0,074|| align=right|3,41|| align=right|3,375||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73862)||1996 XN32|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,080|| align=right|7,33|| align=right|3,693||MBA||15. december 1996||Saji||Saji
|-
|(73863)||1996 XH33|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,157|| align=right|7,29|| align=right|3,440||MBA||8. december 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73864)||1996 YS2|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,174|| align=right|3,46|| align=right|3,478||MBA||29. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73865)||1997 AW|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,366|| align=right|1,74|| align=right|3,675||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73866)||1997 AB1|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,258|| align=right|4,10|| align=right|3,494||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73867)||1997 AH1|| align=right|15,1|| align=right|2,512|| align=right|0,147|| align=right|8,21|| align=right|3,982||MBA||2. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(73868)||1997 AD6|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,173|| align=right|7,80|| align=right|3,488||MBA||1. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(73869)||1997 AM11|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,204|| align=right|1,29|| align=right|3,575||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73870)||1997 AC16|| align=right|16,9|| align=right|2,301|| align=right|0,122|| align=right|5,95|| align=right|3,490||MBA||13. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(73871)||1997 AP16|| align=right|16,5|| align=right|2,291|| align=right|0,131|| align=right|5,01|| align=right|3,467||MBA||14. januar 1997||Kleť||Klet
|-
|(73872)||1997 AO17|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,139|| align=right|10,33|| align=right|3,595||MBA||7. januar 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(73873)||1997 BF1|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,203|| align=right|5,19|| align=right|3,590||MBA||28. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73874)||1997 BX1|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,189|| align=right|3,24|| align=right|3,595||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73875)||1997 BS4|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,172|| align=right|2,49|| align=right|3,711||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73876)||1997 CT|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,155|| align=right|5,68|| align=right|4,085||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73877)||1997 CS6|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,162|| align=right|2,94|| align=right|3,642||MBA||4. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(73878)||1997 CX6|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,105|| align=right|6,16|| align=right|3,430||MBA||6. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(73879)||1997 CT7|| align=right|15,9|| align=right|2,489|| align=right|0,069|| align=right|2,30|| align=right|3,925||MBA||1. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73880)||1997 CC21|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,204|| align=right|3,48|| align=right|3,826||MBA||6. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73881)||1997 CD22|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,139|| align=right|3,06|| align=right|3,605||MBA||13. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73882)||1997 CZ25|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,129|| align=right|3,49|| align=right|3,667||MBA||11. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|73883 Asteraude||1997 DQ|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,149|| align=right|8,31|| align=right|3,633||MBA||16. februar 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(73884)||1997 EG|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,090|| align=right|7,17|| align=right|3,419||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73885)||1997 EV|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,240|| align=right|23,53|| align=right|3,583||MBA||1. marec 1997||Campo Imperatore||A. Boattini
|-
|(73886)||1997 EY5|| align=right|14,3|| align=right|3,954|| align=right|0,125|| align=right|2,58|| align=right|7,861||HLD||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73887)||1997 ED7|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,124|| align=right|5,61|| align=right|3,803||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73888)||1997 EK12|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,276|| align=right|8,54|| align=right|3,774||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73889)||1997 EN12|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,168|| align=right|12,44|| align=right|4,279||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73890)||1997 EK16|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,197|| align=right|1,87|| align=right|3,743||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73891)||1997 ED23|| align=right|15,8|| align=right|2,529|| align=right|0,194|| align=right|2,75|| align=right|4,021||MBA||10. marec 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(73892)||1997 ER25|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,019|| align=right|6,16|| align=right|4,073||MBA||5. marec 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(73893)||1997 ET33|| align=right|16,7|| align=right|2,364|| align=right|0,125|| align=right|4,35|| align=right|3,633||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73894)||1997 EL34|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,160|| align=right|2,64|| align=right|3,666||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73895)||1997 EE35|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,147|| align=right|6,80|| align=right|3,549||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73896)||1997 EG35|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,169|| align=right|1,95|| align=right|3,531||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73897)||1997 EN39|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,133|| align=right|6,39|| align=right|3,506||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73898)||1997 ES42|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,100|| align=right|2,93|| align=right|4,027||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73899)||1997 EV49|| align=right|16,7|| align=right|2,438|| align=right|0,131|| align=right|0,54|| align=right|3,805||MBA||5. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73900)||1997 FD|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,143|| align=right|5,61|| align=right|3,572||MBA||19. marec 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(73901)||1997 FD5|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,200|| align=right|9,74|| align=right|3,743||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73902)||1997 GX5|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,120|| align=right|2,13|| align=right|3,787||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73903)||1997 GZ9|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,174|| align=right|5,49|| align=right|3,747||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73904)||1997 GM10|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,117|| align=right|7,77|| align=right|3,754||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73905)||1997 GB12|| align=right|17,0|| align=right|2,382|| align=right|0,161|| align=right|1,72|| align=right|3,676||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73906)||1997 GE15|| align=right|16,3|| align=right|2,410|| align=right|0,153|| align=right|1,56|| align=right|3,742||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73907)||1997 GG15|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,124|| align=right|1,91|| align=right|3,682||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73908)||1997 GS18|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,203|| align=right|12,64|| align=right|4,683||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73909)||1997 GW18|| align=right|16,3|| align=right|2,608|| align=right|0,164|| align=right|4,30|| align=right|4,210||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73910)||1997 GU20|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,218|| align=right|3,58|| align=right|3,761||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73911)||1997 GD22|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,118|| align=right|3,24|| align=right|3,738||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73912)||1997 GV28|| align=right|16,4|| align=right|2,441|| align=right|0,203|| align=right|0,82|| align=right|3,813||MBA||8. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73913)||1997 GZ35|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,092|| align=right|7,37|| align=right|3,685||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73914)||1997 GN40|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,052|| align=right|7,58|| align=right|3,703||MBA||7. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73915)||1997 GD43|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,137|| align=right|1,26|| align=right|3,680||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73916)||1997 HD1|| align=right|16,7|| align=right|2,451|| align=right|0,151|| align=right|4,34|| align=right|3,837||MBA||27. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73917)||1997 HS1|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,155|| align=right|0,86|| align=right|4,318||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73918)||1997 HA10|| align=right|15,6|| align=right|2,730|| align=right|0,188|| align=right|3,79|| align=right|4,509||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73919)||1997 HV10|| align=right|15,8|| align=right|2,553|| align=right|0,132|| align=right|11,79|| align=right|4,079||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73920)||1997 HE12|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,099|| align=right|13,68|| align=right|4,234||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73921)||1997 LT4|| align=right|15,7|| align=right|2,713|| align=right|0,070|| align=right|6,39|| align=right|4,467||MBA||7. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73922)||1997 LZ12|| align=right|16,7|| align=right|2,615|| align=right|0,069|| align=right|3,96|| align=right|4,227||MBA||7. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73923)||1997 MU1|| align=right|14,5|| align=right|2,541|| align=right|0,215|| align=right|14,02|| align=right|4,050||MBA||30. junij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(73924)||1997 MN3|| align=right|15,5|| align=right|1,938|| align=right|0,072|| align=right|16,94|| align=right|2,697||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73925)||1997 MS6|| align=right|15,7|| align=right|2,713|| align=right|0,060|| align=right|11,69|| align=right|4,468||MBA||28. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73926)||1997 ML9|| align=right|15,0|| align=right|2,975|| align=right|0,108|| align=right|11,01|| align=right|5,132||MBA||26. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73927)||1997 MK11|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,136|| align=right|9,13|| align=right|4,115||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73928)||1997 NK2|| align=right|15,3|| align=right|2,788|| align=right|0,144|| align=right|10,58|| align=right|4,654||MBA||3. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73929)||1997 OK1|| align=right|15,9|| align=right|3,021|| align=right|0,367|| align=right|1,79|| align=right|5,250||MBA||28. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73930)||1997 PV|| align=right|14,8|| align=right|2,798|| align=right|0,080|| align=right|5,40|| align=right|4,679||MBA||3. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|(73931)||1997 PK3|| align=right|15,1|| align=right|3,081|| align=right|0,098|| align=right|2,46|| align=right|5,407||MBA||3. avgust 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73932)||1997 QD5|| align=right|13,4|| align=right|3,103|| align=right|0,137|| align=right|21,72|| align=right|5,465||MBA||25. avgust 1997||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73933)||1997 RW1|| align=right|14,5|| align=right|3,156|| align=right|0,204|| align=right|10,17|| align=right|5,607||MBA||3. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(73934)||1997 SO2|| align=right|15,7|| align=right|3,048|| align=right|0,229|| align=right|2,24|| align=right|5,322||MBA||24. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(73935)||1997 SH3|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,081|| align=right|10,36|| align=right|5,495||MBA||26. september 1997||Kleť||Klet
|-
|(73936)||1997 SF4|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,210|| align=right|9,67|| align=right|5,650||MBA||24. september 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(73937)||1997 SV6|| align=right|16,4|| align=right|2,867|| align=right|0,087|| align=right|0,33|| align=right|4,854||MBA||23. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73938)||1997 SH7|| align=right|15,3|| align=right|3,023|| align=right|0,041|| align=right|9,82|| align=right|5,256||MBA||23. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73939)||1997 SG10|| align=right|16,1|| align=right|2,807|| align=right|0,097|| align=right|3,47|| align=right|4,702||MBA||26. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73940)||1997 SX10|| align=right|15,8|| align=right|3,124|| align=right|0,273|| align=right|4,91|| align=right|5,521||MBA||27. september 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73941)||1997 SN11|| align=right|15,7|| align=right|3,091|| align=right|0,193|| align=right|0,26|| align=right|5,435||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73942)||1997 SN12|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,127|| align=right|8,02|| align=right|5,336||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73943)||1997 SE15|| align=right|14,8|| align=right|3,155|| align=right|0,127|| align=right|3,90|| align=right|5,602||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73944)||1997 SG24|| align=right|14,5|| align=right|3,062|| align=right|0,062|| align=right|8,80|| align=right|5,357||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73945)||1997 SS28|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,241|| align=right|12,97|| align=right|5,471||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73946)||1997 SD32|| align=right|15,9|| align=right|3,108|| align=right|0,012|| align=right|4,17|| align=right|5,477||MBA||24. september 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(73947)||1997 TV3|| align=right|14,3|| align=right|3,184|| align=right|0,168|| align=right|5,58|| align=right|5,680||MBA||3. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(73948)||1997 TK12|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,218|| align=right|1,45|| align=right|5,456||MBA||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73949)||1997 TT12|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,194|| align=right|1,99|| align=right|5,359||MBA||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73950)||1997 TE13|| align=right|16,0|| align=right|2,863|| align=right|0,075|| align=right|1,64|| align=right|4,843||MBA||3. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73951)||1997 UK8|| align=right|13,8|| align=right|3,251|| align=right|0,181|| align=right|2,30|| align=right|5,860||MBA||21. oktober 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(73952)||1997 UQ17|| align=right|14,2|| align=right|3,086|| align=right|0,083|| align=right|11,81|| align=right|5,419||MBA||25. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73953)||1997 UN20|| align=right|15,5|| align=right|3,178|| align=right|0,160|| align=right|6,75|| align=right|5,665||MBA||27. oktober 1997||Haleakala||AMOS
|-
|(73954)||1997 UR20|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,147|| align=right|3,77|| align=right|5,495||MBA||20. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73955)||1997 UE21|| align=right|14,2|| align=right|3,145|| align=right|0,154|| align=right|12,51|| align=right|5,577||MBA||22. oktober 1997||Saji||Saji
|-
|(73956)||1997 VQ6|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,282|| align=right|2,13|| align=right|5,453||MBA||5. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(73957)||1997 VF7|| align=right|14,7|| align=right|3,028|| align=right|0,210|| align=right|8,33|| align=right|5,269||MBA||2. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73958)||1997 WN|| align=right|13,6|| align=right|3,098|| align=right|0,181|| align=right|17,01|| align=right|5,453||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73959)||1997 WV11|| align=right|14,3|| align=right|3,200|| align=right|0,152|| align=right|2,86|| align=right|5,723||MBA||22. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73960)||1997 WE21|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,132|| align=right|8,21|| align=right|5,517||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73961)||1997 WP25|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,228|| align=right|28,90|| align=right|5,667||MBA||30. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73962)||1997 WN40|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,188|| align=right|3,63|| align=right|5,543||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73963)||1997 WO41|| align=right|13,9|| align=right|3,014|| align=right|0,200|| align=right|9,39|| align=right|5,233||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73964)||1997 WK42|| align=right|15,5|| align=right|3,015|| align=right|0,274|| align=right|0,79|| align=right|5,235||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73965)||1997 XF5|| align=right|13,2|| align=right|3,173|| align=right|0,083|| align=right|15,36|| align=right|5,651||MBA||6. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(73966)||1997 XG10|| align=right|14,2|| align=right|3,022|| align=right|0,169|| align=right|9,56|| align=right|5,252||MBA||6. december 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(73967)||1997 XX10|| align=right|15,5|| align=right|3,163|| align=right|0,152|| align=right|4,94|| align=right|5,624||MBA||4. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73968)||1997 YQ4|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,158|| align=right|12,30|| align=right|5,619||MBA||24. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(73969)||1997 YK12|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,076|| align=right|5,77|| align=right|5,610||MBA||21. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73970)||1998 AX6|| align=right|15,8|| align=right|2,124|| align=right|0,099|| align=right|2,35|| align=right|3,094||MBA||5. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73971)||1998 BN8|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,102|| align=right|4,52|| align=right|3,353||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73972)||1998 BA18|| align=right|13,7|| align=right|3,241|| align=right|0,036|| align=right|15,58|| align=right|5,835||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73973)||1998 BF22|| align=right|15,8|| align=right|2,241|| align=right|0,102|| align=right|4,55|| align=right|3,355||MBA||23. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73974)||1998 BT26|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,076|| align=right|15,53|| align=right|5,667||MBA||29. januar 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(73975)||1998 BD34|| align=right|15,2|| align=right|3,077|| align=right|0,111|| align=right|11,06|| align=right|5,396||MBA||18. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73976)||1998 BE35|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,101|| align=right|4,50|| align=right|5,497||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73977)||1998 BT42|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,122|| align=right|16,57|| align=right|5,626||MBA||20. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73978)||1998 DU6|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,100|| align=right|5,64|| align=right|3,363||MBA||17. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73979)||1998 DF8|| align=right|16,5|| align=right|2,179|| align=right|0,049|| align=right|4,01|| align=right|3,217||MBA||21. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73980)||1998 DV8|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,180|| align=right|3,72|| align=right|3,667||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73981)||1998 DE16|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,120|| align=right|3,83|| align=right|3,423||MBA||25. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(73982)||1998 DB17|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,218|| align=right|16,65|| align=right|5,506||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73983)||1998 DS19|| align=right|13,0|| align=right|3,337|| align=right|0,117|| align=right|15,58|| align=right|6,094||MBA||26. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73984)||1998 DJ20|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,123|| align=right|5,87|| align=right|3,345||MBA||26. februar 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(73985)||1998 DH28|| align=right|16,5|| align=right|2,247|| align=right|0,095|| align=right|4,89|| align=right|3,368||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73986)||1998 DR29|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,094|| align=right|5,05|| align=right|3,366||MBA||28. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73987)||1998 EA2|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,146|| align=right|5,39|| align=right|3,569||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(73988)||1998 EJ11|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,073|| align=right|6,57|| align=right|3,398||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73989)||1998 ED12|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,104|| align=right|6,95|| align=right|3,478||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73990)||1998 EU12|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,174|| align=right|6,27|| align=right|3,470||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73991)||1998 FP|| align=right|16,9|| align=right|2,397|| align=right|0,199|| align=right|2,27|| align=right|3,710||MBA||18. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73992)||1998 FK1|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,081|| align=right|5,05|| align=right|3,331||MBA||20. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(73993)||1998 FZ4|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,120|| align=right|5,45|| align=right|3,590||MBA||22. marec 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(73994)||1998 FM21|| align=right|16,2|| align=right|2,214|| align=right|0,104|| align=right|3,79|| align=right|3,293||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73995)||1998 FQ25|| align=right|14,5|| align=right|3,302|| align=right|0,163|| align=right|9,72|| align=right|5,999||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73996)||1998 FU28|| align=right|13,9|| align=right|3,139|| align=right|0,225|| align=right|16,59|| align=right|5,561||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73997)||1998 FB38|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,141|| align=right|3,67|| align=right|3,315||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73998)||1998 FR40|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,070|| align=right|3,24|| align=right|3,459||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73999)||1998 FP43|| align=right|16,7|| align=right|2,217|| align=right|0,140|| align=right|2,57|| align=right|3,300||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74000)||1998 FM44|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,169|| align=right|2,07|| align=right|3,574||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov